Jugend steht für:
 Jugend, Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein
 Jugend (Zeitschrift), eine Kunst- und Literaturzeitschrift
 Jugend (Erzählung), eine Erzählung von Joseph Conrad
 Jugend (Drama), ein Drama von Max Halbe
 Jugend (1922), deutscher Stummfilm von Fred Sauer
 Jugend (1938),deutscher Spielfilm von Veit Harlan

Siehe auch:
Unsere Jugend
Junost